, er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Tokyo, Japan, og de spiller i J2 League.

Titler 
 J1 League mesterskab (2): 1993, 1994
 Emperor's Cup (5): 1984, 1986, 1987, 1996, 2004
 Supercup (4): 1992, 1994, 1995, 2005

Historiske slutplaceringer

Spillere

Nuværende trup
Pr. 8. februar 2017.

Trænere

  Jujiro Narita 
  Frans van Balkom 
  Shoichi Nishimura 
  Ryoichi Aikawa 
  Susumu Chiba 
  Rudi Gutendorf 
  George Yonashiro 
  Carlos Alberto Silva 
  Pepe 
  Yasutaro Matsuki 
  Nelsinho Baptista 
  Akabō 
  Émerson Leão 
  Hisashi Kato 
  Valdir Espinosa 
  Ryoichi Kawakatsu 
  Nicanor 
  Ryoichi Kawakatsu 
  Hideki Matsunaga 
  Chang Woe-ryong 
  Yasutaro Matsuki 
  Yukitaka Omi 
  Lori Sandri 
  Leandro Machado 
  Osvaldo Ardiles 
  Nobuhiro Ishizaki 
  Vadão 
  Ruy Ramos 
  Tetsuji Hashiratani 
  Takuya Takagi 
  Takeo Matsuda 
  Ryoichi Kawakatsu 
  Shinichiro Takahashi 
  Yasutoshi Miura 
  Koichi Togashi

Referencer 

Fodboldklubber i Japan
Etableret i 1969